Jieni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Jieni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Jieni (Olt), Dorf im Kreis Olt